Раковице могу бити:

 Раковице (Пјештјани), насељено мјесто у округу Пјештјани, Трнавски крај, Словачка Република
 Раковице (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република